Васи́лий Воро́нин:
 Воронин, Василий Андреевич (1916—1944) — майор, Герой Советского Союза.
 Воронин, Василий Петрович (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.